Der Kanton Châtellerault-2 ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Arrondissement Châtellerault, im Département Vienne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Bureau centralisateur befindet sich in Châtellerault.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Chatellerault02